The Streets of New York – documentario del 1906 prodotto dalla American Mutoscope & Biograph
The Streets of New York – film del 1922 diretto da Burton King
The Streets of New York – film tv del 1939 diretto da Anthony Bundsmann (Anthony Mann)
Ritorno dal nulla (The Basketball Diaries; titolo danese The Streets of New York) – film del 1995 diretto da Scott Kalvert